Михальчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Михальчук Андрій ( 1967) — український і польський футболіст, захисник.
 Михальчук Андрій Петрович (1992—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михальчук Василь Васильович — старший прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Михальчук Віктор Валерійович (* 1983) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михальчук Віктор Ілліч (* 1946) — український волейболіст, олімпійський чемпіон, заслужений тренер України.
 Михальчук Віктор Олексійович (1982—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михальчук Ігор Васильович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Михальчук Ілля Пилипович ( 1957) — російський політик і державний діяч, голова адміністрації Архангельської області.
 Михальчук Костянтин Петрович (1841—1914) — визначний український мовознавець та етнограф.
 Михальчук Олександр Миколайович (* 1952) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Перу.
 Михальчук Павло Петрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михальчук Сергій Євгенович (* 1972) — український кінооператор.
 Михальчук Сергій Олександрович (1998—2019) — сержант Національної гвардії України. Учасник російсько-української війни. Герой України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук